U.S. National Championships 1909 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1909 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 17–27 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 21–27 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta dziewiąta edycja turnieju męskiego i dwudziesta trzecia damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1909 w Stanach Zjednoczonych
1909 w tenisie ziemnym
US Open według lat